

Lokalizacje

Niemcy 
 Soldin – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Myślibórz